est un terme japonais signifiant ombragé ou dégradé flou ou atténué.

En français il peut désigner :
 Bokashi (impression) : technique utilisée dans l'impression d'estampes sur bois.
Bokashi (compostage urbain) : procédé urbain en deux étapes par saupoudrage de micro-organismes efficaces sur les biodéchets de cuisine dans un seau hermétique suivi d'un compostage direct au jardin ou indirect en silo de compostage.
Bokashi (compostage agricole) nommé aussi bocashi ou bocachi en Amérique du Sud : procédé agricole traditionnel de l'agriculture japonaise. Le compostage agricole bokashi se fait à partir des déchets de bétail tels que le fumier de poule ou d’autres bétails de petites fermes, les résidus verts, le fourrage de colza, la farine de poisson ou le son du riz.